«Лю́ди Икс: Тёмный Фе́никс» () — американский супергеройский фильм на основе комиксов о Людях Икс Marvel Comics, а в частности на «Саге о Темном Фениксе». Двенадцатый фильм киносерии «Люди Икс». Автор сценария и режиссёр — Саймон Кинберг. Выход в широкий прокат в России состоялся 6 июня 2019 года. В декабре 2019 года критики журнала «Hollywood Reporter» включили фильм в список десяти худших кинолент года. Картина провалилась в прокате, заработав 252 миллиона долларов при бюджете в 200 миллионов долларов и став самым крупным кассовым провалом 2019 года. Фильм был посвящён памяти создателя Людей Икс Стэна Ли, скончавшегося 12 ноября 2018 года.

Сюжет 
1975 год. Маленькая Джин Грей едет с родителями в автомобиле. Используя свои способности, она переключает радио, но не рассчитывает силы и вводит мать, которая была за рулём, в состояние сна. Неуправляемая машина выезжает на встречную полосу. Происходит столкновение и авария, в которой Джин (с помощью своих сил) осталась невредимой. Этим заинтересовался профессор Чарльз Ксавьер, который сообщает Джин, что её родители не выжили в аварии, и забирает её в свою школу для одарённых детей, обещая заботиться о ней и научить контролировать свой «дар».

1992 год. Американский спейс шаттл с командой астронавтов на борту терпит крушение в открытом космосе из-за «вспышки на Солнце». На помощь им на реактивном самолёте вылетает команда Людей Икс в составе Мистик, Зверя, Джин, Циклопа, Ночного Змея, Ртути и Шторм. Змей и Ртуть проникают в шаттл и эвакуируют астронавтов, но в техническом отсеке остался их капитан. Их корабль разрушается и время на его спасение на исходе, в связи с близостью со «вспышкой», но Джин решает сдерживать шаттл от разрушения изнутри, пока Ночной Змей находит и спасает последнего астронавта. Джин не успевает уйти и энергия «вспышки» проникает в корабль, но Джин не погибает, а впитывает в себя эту энергию.

Операция по спасению проходит успешно и Людей Икс встречают как героев. На вечеринке в школе Ксавьера Джин вдруг становится не по себе и она устраивает небольшой взрыв. Никто не пострадал, но Зверь, обследуя её, поражается, ведь её сила растёт. Чарльз с помощью «Церебро» пытается проникнуть в её разум, но Джин сопротивляется и в «Церебро» слышит голос своего отца. Понимая, что её отец жив, она сбегает из школы и направляется в свой старый дом.

Команда Людей Икс следует за ней. В своём доме она встречает отца, но он ей не рад и винит Джин в смерти матери. Она видит, что он сам попросил Чарльза забрать её. Прибывают Люди Икс, но Джин зла на Ксавьера за ложь о смерти отца и завязывается бой. Прибывает полиция. Джин оказывается сильнее и даёт отпор полиции. Мистик пытается её успокоить, но во вспышке ярости Джин убивает Мистик и скрывается.

Тем временем на Землю прибывает неизвестная раса инопланетян-оборотней и их предводитель воплощается в первую встреченную ей женщину. Выясняется, что некоторые представители данной расы уже обосновались на Земле и знают про силу, проникшую в Джин.

В особняке-школе проходят похороны Мистик, Люди Икс подавлены. Зверь ссорится с Ксавьером, обвиняя его в сложившейся ситуации, и уходит на поиски Джин.

В это время Джин обращается за помощью к Магнето, обосновавшемуся в глуши со своей группой мутантов. Но за Джин на вертолётах прилетают военные с целью захватить её за сопротивление полиции. Магнето её не выдаёт, но Джин проявляет агрессию и военные, не без помощи Магнето, отступают. Обозлившись на Джин, Эрик прогоняет её.

Джин скрывается, но её находит глава инопланетян Маргарет и убеждает её использовать силу в интересах её расы под видом благих намерений, на самом же деле намереваясь истребить человечество и захватить Землю.

К Магнето приходит Зверь и сообщает, что Джин убила Мистик, после чего Магнето решает её убить. Они отправляются за Джин в Нью-Йорк с группой мутантов, где её нашли союзники Эрика.

Люди Икс направляются за ними. Происходит битва, во время которой Магнето прорывается к Джин, но он бессилен против неё, после чего Чарльз уговаривает её не поддаваться приступам ярости и не убивать дорогих ей людей. Джин, в надежде избавиться от силы, пытается передать её Маргарет, но Циклоп прерывает их. Передача не завершена и Джин теряет сознание. Прибывают военные, схватывают всех мутантов и перевозят их на поезде на свою базу, обезвредив их ошейниками.

Планируя получить оставшуюся силу, инопланетяне атакуют поезд, легко одерживают победу над военными, но освободившиеся мутанты дают им достойный отпор. Несмотря на превосходящие силы мутантов, Маргарет, с помощью части силы Феникса, добирается до бессознательной Джин. При помощи Чарльза та приходит в себя, останавливает поезд и убивает оставшихся инопланетян. Маргарет же, в попытке забрать оставшиеся силы, терпит поражение от Джин, которая уносит их обеих на орбиту и воплощается в Феникса.

Финальные сцены показывают, что Люди Икс называют школу в честь Джин Грей, Ксавьер уходит в отставку, а на посту директора его заменяет Зверь. Во Франции Чарльз встречает в кафе Магнето, во время их последней партии в шахматы высоко в небе пролетает Феникс.

В ролях 
В фильме задействовано свыше 90 актёров, не считая актёров массовки.

Съёмки 
Съёмки начались 28 июня 2017 года в Монреале под рабочим названием «Подростковый дух» (). В конце июня 2017 года Эван Питерс и Ламар Джонсон присоединились к актёрскому составу. Роль маленькой Джин Грей сыграла девятилетняя Саммер Фонтана. В начале августа 2017 года Джессика Честейн подтвердила своё участие в фильме. В сентябре 2017 года Дэниел Кадмор сообщил, что он появится в фильме, но не смог рассказать сыграет он Колосса или нового персонажа. В том же месяце Оливия Манн сообщила, что она вернётся к роли Псайлок. Съёмки завершились 14 октября 2017 года.

Производство 
В мае 2016 года Кинберг заявил, что изначально надеялся, что «Тёмный Феникс» станет первым в новой линейке фильмов, посвящённых младшим версиям оригинальных персонажей «Людей Икс». Однако в декабре 2017 года генеральный директор Disney Боб Айгер заявил, что Люди Икс будут интегрированы с Marvel Studios в Кинематографическую вселенную (КВМ) под Disney. Год спустя Кинберг сообщил, что президент Marvel Studios Кевин Файги пересмотрел сценарий и тон «Тёмного Феникса».

В марте 2019 года руководитель Fox Эмма Уоттс описала «Тёмного Феникса» как «идеальный финал» для франшизы Fox «Людей-Икс».

Приём

Сборы 
Фильм собрал 65,8 миллиона долларов в США и Канаде и 186,6 миллиона долларов на других территориях, общая сумма сборов составила 252,4 млн долл. По оценке Deadline Hollywood чистый убыток составил 133 млн долл.

В США и Канаде «Тёмный Феникс» был выпущен на одной неделе с «Тайной жизнью домашних животных 2», изначально сборы от проката в 3721 кинотеатре оценивались в 50 — 60 млн долл., студия ожидала 50 млн. Однако после того, как в первый день картина заработала 14 млн долл., в том числе 5 млн за счёт предварительных просмотрах в четверг вечером (самая низкий показатель франшизы со времен 4 млн долл. Россомахи: Бессмертного в 2013 году), прогнозы были снижены до 34 млн долл. В итоге фильм в дебютную неделю собрал 32,8 млн долл. и занял второе место после «Тайной жизни домашних животных 2» с 46,7 млн долл.. Во второй уик-энд сборы фильма упали на 71,5 % до 9,4 млн долл., с этим показателем фильм занял пятое место. В следующие выходные фильм был снят с проката в 1667 кинотеатрах и собрал 3,5 млн долл., заняв десятое место.

В других странах фильм должен был собрать 120—135 млн долл., из которых 50 — 60 млн долл. должны были выпасть на долю Китая, сборы в первую неделю проката оценивались в 170 млн долл. В первый же день в Китае фильм собрал 13 млн долл. с учётом предпоказов. В итоге в первую неделю фильм за пределами США и Канады собрал 103,7 млн долл., общие сборы составили 136,5 млн долл. Его крупнейшими рынками были Китай (45,6 млн долларов), Южная Корея (5,1 млн долл.), Мексика (5 млн долл.) и Великобритания (4,9 млн долл.).

Примечания 
Комментарии

Источники

Фантастические фильмы 2019 года
Фильмы США 2019 года
Фильмы о Людях Икс
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы о вторжении пришельцев
Фильмы-квадриквелы
Фильмы, спродюсированные Лорен Шулер Доннер
Фильмы TSG Entertainment